Алдейя-ду-Бішпу () — португальська власна назва.

Топоніми

Алдейя-ду-Бішпу (Гуарда) — парафія.
 Алдейя-ду-Бішпу (Пенамакор) — парафія.
 Алдейя-ду-Бішпу (Сабугал) — парафія.